Ниже представлен спи́сок губерна́торов и лейтена́нт-губерна́торов Онта́рио. Хотя должность лейтенант-губернатора в Онтарио появилась, лишь когда провинция вошла в Канадскую конфедерацию в 1867, до этого её территория с 1791 года управлялась губернатором Верхней Канады, а до этого входила в состав Провинции Квебек. С 1841 по 1867 генерал-губернаторы Провинции Канада одновременно являлись непосредственными правителями Запада Канады (современной Онтарио), лишь изредка назначая туда своих заместителей.

Лейтенант-губернаторы Верхней Канады (1791—1841)

Лейтенант-губернаторы Запада Канады (1841—1867)

Лейтенант-губернаторы Онтарио (с 1867)

См. также 
 Должностные лица в Канаде
 Канадские должностные лица по годам

Ссылки 
 

Онтарио
Лейтенант-губернаторы